

В 2015 году сборная России принимала участие в отборочном турнире чемпионата Европы.

Турнирная таблица на начало года

Матчи

Отборочная стадия XV чемпионата Европы. Матч группы G 

Матч прекращен на 67-й минуте при счете 0:0. На 1-й минуте во вратаря сборной России Игоря Акинфеева попал брошенный с трибун зажженный файер, игрок был заменён и госпитализирован. На 65-й минуте в ворота сборной Черногории назначен пенальти, Роман Широков не реализует пенальти, после чего на трибунах начались беспорядки, а на поле полетели посторонние предметы. Главный арбитр Айтекин принимает решение прекратить матч.

Турнирная таблица после тура

8 апреля контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА присудил Черногории поражение со счётом 0:3.

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Отборочная стадия XV чемпионата Европы. Матч группы G 

Турнирная таблица после тура

Отборочная стадия XV чемпионата Европы. Матч группы G 

Турнирная таблица после тура

Отборочная стадия XV чемпионата Европы. Матч группы G 

Турнирная таблица после тура

Отборочная стадия XV чемпионата Европы. Матч группы G 

Турнирная таблица после тура

Отборочная стадия XV чемпионата Европы. Матч группы G 

Итоговая таблица

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Примечания

Ссылки 
 Сборная России' 2015 на сайте rusteam.permian.ru

2015